Minderbroeder(s)klooster of minrebroeder(s)klooster verwijst naar een klooster van de franciscanen, waaronder:

 Minderbroederklooster (Alkmaar)
 Minderbroederklooster (Amsterdam), voormalig klooster aan de Bloedstraat (1462-1578)
 Minderbroedersklooster (Antwerpen), voormalig klooster (1451-1797)
 Minderbroedersklooster (Bolland), voormalig klooster in de Belgische gemeente Herve
 Minderbroederklooster (Delft), voormalig klooster (1449–1595)
 Minderbroedersklooster (Deventer), afgebroken
 Cordeliersklooster (Dole), voormalig klooster (1372-1791)
 Minderbroedersklooster (Dordrecht), voormalig klooster
 Minderbroedersklooster (Drachten), voormalig klooster
 Minderbroedersklooster (Gorcum)
 Franciscanerklooster van Groningen
 Minderbroedersklooster (Harderwijk)
 Minderbroedersklooster (Hasselt)
 Minderbroedersklooster ('s-Hertogenbosch)
 Minderbroedersklooster (Hulst)
 Minderbroedersklooster (Leuven)
 Minderbroedersklooster (Luik)
 Oude Minderbroedersklooster (Maastricht)
 Tweede Minderbroedersklooster, Maastricht
 Derde Minderbroedersklooster, Maastricht
 Minderbroedersklooster (Megen)
 Franciscaner klooster (Paderborn)
 Minderbroedersklooster (Rekem)
 Minderbroedersklooster (Tielt)
 Minderbroederklooster (Utrecht)
 Minderbroedersklooster (Weert)

Zie ook
 Minderbroederskerk (doorverwijspagina)
 Franciscanessenklooster (doorverwijspagina)